Real TV — телеканал Азербайджана, созданный в 2018 году вместо закрытого телеканала ANS TV.

История 
Сразу же после закрытия телеканала ANS TV, их создатели стали думать о запуске совершенно нового независимого телеканала, который должен заменить закрытый телеканал, и наконец, в январе 2018 году вместо ANS TV их создатели анонсировали запуск нового телеканала Real TV, который начал 28 февраля 2018 года вещание в интернете, гендиректором нового телеканала стал Миршахин Агаев. 5 марта того же года было запущено тестовое вещание телеканала в Баку, 15 марта 2018 года было начато полноценное вещание телеканала в Баку, где Миршахин Агаев запустил свою информационно-аналитическую телепередачу Mir Şahinin vaxtı (Время Мир Шахина). С 17 сентября 2018 года телеканал Real TV перешёл на круглосуточное вещание. Начиная с 10 мая 2019 года телеканал Real TV стал доступен во всём Азербайджане и во всём мире посредством спутника Azerspace-1.

Список телепередач

Действующие

Новости 
 с 15.03.2018 — Xəbərlə! Является главной информационной телепередачей обновлённого телеканала.
 с 15.03.2018 — Şərhsiz (Без комментариев). Короткие информационные видеосюжеты без комментариев.
 с 15.03.2018 — Hərbi. Является информационной телепередачей об азербайджанской армии и военном деле.
 с 16.03.2018 — Birbaşa. События в Азербайджане в прямом эфире.
 с 18.03.2018 — Mir Şahinin vaxtı. Информационно-аналитическая телепередача, посвящённая событиям Азербайджана и мира за неделю (ведущий — Миршахин Агаев).
 с 22.03.2018 — İdman. Является информационной спортивной телепередачей.
 с 27.03.2018 — Texnoxəbər. Является информационной телепередачей об науке и технике.
 с 5.04.2018 — Mədəniyyət. Является информационной культурной телепередачей.
 с 26.05.2018 — Eksklüziv. Является информационной телепередачей-интервью с армянскими боевиками.
 с 19.10.2018 — Fikrət Yusifov ŞƏRH EDİR. Является информационной телепередачей об экономических событиях Азербайджана и мира (ведущий — Фикрет Юсифов).
 с 8.04.2019 — Üç xəbər. Последние известия по трём событиям в Азербайджане и во всём мире.
 с 13.04.2019 — REAL Qida. Является информационной телепередачей об продовольственной безопасности Азербайджана.
 с 16.05.2019 — Bir başqa xəbər. Обзор главных событий Азербайджана и всего мира (ведущий — Эльдениз Элгюн).

Познавательные 
 с 15.03.2018 — Təqvim. Календарь памятных и знаменательных дат.
 с 19.03.2018 — REAL İntervyu. Интервью с известными личностями.
 с 21.09.2018 — Profil. Профили культуры и искусства.
 с 04.04.2019 — Redaktor. Телепередача о письменных и устных правилах азербайджанских орфографических словарей, а также прочих азербайджанских словарей (ведущий — Джалал Назероглу).

Архивные

Спортивные 
 с 14.06 по 12.09.2018 — TopQapı. Самые захватывающие моменты в азербайджанском и мировом футболе.

Познавательные 
 с 15.03 по 19.06.2018 — Aktual Müsahibə. Интервью с известными личностями.
 с 17.03 по 21.09.2018 — REAL Vaxt. Интервью с известными личностями.
 с 5.04.2018 по 2.01.2019 — Kinozal. Анонсы новых фильмов.
 с 5.04.2018 по 2.01.2019 — REAL Afişa. Культурная афиша в Азербайджане и во всём мире.
 с 8.04 по 5.06.2018 — Reportaj. Передача о жизни простых граждан Азербайджана.
 с 2 по 30.06.2018 — Şirməmməd Hüseynovun cümhuriyyəti. Исторический цикл, посвящённый 100-летию АДР (ведущий — Ширмамед Гусейнов).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт .
 Подробная информация.
 Информация в азербайджанской Википедии.
 Официальная страничка в Facebook.
 НСТР выдал лицензию на вещание нового телеканала Real TV.

Телеканалы, запущенные в 2018 году
Телеканалы по алфавиту
Телеканалы Азербайджана
Круглосуточные телеканалы
Телеканалы на азербайджанском языке